Ryssebosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ryssebosjön (Bellö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (12,3 ha)
Ryssebosjön (Vittaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn